Krnica je lahko:

 krnica, ledeniška dolina
 Krnica, alpska dolina pri Kranjski gori
 Krnica, planina nad Bovcem (1240 mnm), Vrh Krnice (2234 mnm)
 Krnica, lesena posoda (skleda) za oblikovanje hlebcev
 Fossa di Carnizza, alpska dolina na severni strani Montaža in vzhodno od Krničnega turna v Italiji

Krnica je tudi ime več naselij:

 v Sloveniji
 Krnica, občina Gorje
 Krnica, občina Koper
 Krnica, občina Luče

 v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na dvojezičnem južnem Koroškem 
 Krnica, pri Šentpavlu pri Zilji, nem. Karnitzen, občina Štefan na Zilji

 ter na Hrvaškem
 Krnica, Marčana

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška